Tangermann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Tangermann (um 1760?–1830), deutscher Porträtmaler
 Ernst Tangermann, deutscher Fußballspieler
 Heino Tangermann (1910–1988), Pfarrer und Dichter von Kirchenliedern
 Heinz Tangermann (1912–1999), deutscher SS-Untersturmführer und verurteilter Kriegsverbrecher
 Hermann Tangermann, deutscher Fußballspieler
 Stefan Tangermann (* 1943), deutscher Agrarökonom 
 Wilhelm Tangermann (1815–1907), deutscher Theologe und Schriftsteller